Ipotești több romániai település neve:

 Ipoteşti, Botoşani megye
 Ipotești, Olt megye
 Ipotești, Suceava megye